Nematanthus — название растений:
 , 1821 — род цветковых растений семейства Геснериевые.
 , 1830 — синоним рода Южно-Африканских трав Вильденовия.